Hunter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hunter House (Alabama), ID-Nr. 85000446
 Hunter House (Grayson County, Kentucky), ID-Nr. 85001055
 Hunter House (Madison County, Kentucky), ID-Nr. 88003342
 Hunter House (Michigan), ID-Nr. 74001002
 Hunter House (Rhode Island), ID-Nr. 68000003
 Hunter House (South Carolina), ID-Nr. 84000588

Siehe auch:
 Hunt House